Laurent Dubreuil (filosoof) (1973), Frans filosoof
 Laurent Dubreuil (schaatser) (1992), Canadees langebaanschaatser
 Marie-France Dubreuil (1974), Canadees ijsdanseres
 Pascal Dubreuil (1970), Frans klavecimbelspeler en organist

Zie ook 
 Saint-Ouen-du-Breuil, een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime
 Saint-Pardoux-du-Breuil, een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne